El término aquelarre (del euskera: akelarre) es una reunión de brujería. También puede referirse a:

Pintura 
 El aquelarre (1798), pintura de Goya.
 El aquelarre (1819–1823), pintura negra de Goya.

Juegos 
 Aquelarre, juego de rol.

Cine y TV 
 Akelarre (1984), película española dirigida por Pedro Olea.
 Akelarre (2020), película española dirigida por Pablo Agüero. 
 Aquelarre (1999), telenovela chilena.

Música 
 Aquelarre, banda de rock argentina.
 Akelarre, disco debut de Lola Índigo.

Otros 
 Akelarre, cifrador por bloques.